Plaatsen in Polen
Tatary (Groot-Polen)
Tatary (Mazovië)
Tatary (Podlachië)
Tatary (district Gołdapski) - Ermland-Mazurië
Tatary (district Nidzica) - Ermland-Mazurië

Overig
 Riay Tatary - Spaans imam
 Tartarije - oude naam voor Siberië